El Collet de les Abelletes és una collada situada a 869 metres d'altitud del terme municipal de l'Estany, a la comarca del Moianès.

Està situat en el sector nord-est del terme, al nord-est, també, de la masia de Cal Noè i del Collet de Malloles. És en el Serrat de la Solana del Castell, al sud-est del Collet de l'Albergínia i a l'esquerra de la Riera de Postius.

Enllaços externs 
 El Collet de les Abelletes en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya; el topònim surt a l'ortofotomapa

Abelletes